Извод — в филологии разновидность текста рукописного памятника, устанавливаемая на основании особенностей языка.
 Извод — устаревший синоним слова диалект.
 Изводы церковнославянского языка — разновидности церковнославянского языка.
 Извод — разновидность установленного канона в средневековой иконографии.
 Извод перед 12 людьми («изводъ пред 12 человѣка») — в русском праве (ст. 15 Краткой редакции Русской Правды) суд старейшин либо судебное расследование, включавшее показания свидетелей.

Примечания